Michel může být:

 Michel (jméno) – křestní jméno – francouzsky:Michal
 Michel (příjmení) – příjmení osob

jiné významy
 Boulevard Saint-Michel – významná pařížská ulice
 Espace Saint-Michel – pařížské kino
 Fontána Saint-Michel – pařížská fontána
 Mont-Saint-Michel – francouzský poloostrov u břehů Normandie
 Pont Saint-Michel – pařížský most přes Seinu
 Quai Saint-Michel – pařížské nábřeží
 Saint-Michel-sur-Orge – francouzské město nedaleko od Paříže